Els resultats de la temporada 1958/59 de la Primera Divisió de futbol espanyola es mostren a continuació.

Equips participants

Classificació general

Resultats

Promoció de descens 

|}

Resultats final 
 Lliga de Campions: FC Barcelona.
 Copa del Generalíssim: FC Barcelona.
 Descensos: Sporting de Gijón i Celta de Vigo.
 Ascensos: Elx CF i Real Valladolid

Màxims golejadors

Notes

Referències 

1958
Lliga de futbol espanyola
Lliga de futbol espanyola